Across the Rio Grande – film del 1913 diretto da Jess Robbins
 Across the Rio Grande – film del 1916 diretto da George Marshall
 Across the Rio Grande – film del 1949 diretto da Oliver Drake